Congruentie is:
 In de wiskunde:
gelijkvormig en even groot, zie congruentie (meetkunde)
het feit dat 2 getallen dezelfde rest opleveren bij een gegeven deler, zie congruentie (rekenkunde)
 In de fasenleer, overgangsfase waarin  beide fasen die in evenwicht zijn dezelfde samenstelling hebben
 In taal, overeenkomst tussen 2 woordsoorten, zie congruentie (taal)
 In hulpverlening, met name psychotherapie en counseling, het echt en oprecht zijn, overeenstemming tussen denken, voelen en spreken zie congruentie (counseling en psychotherapie)